Bambini di Dio (Children of God) – movimento religioso fondato nel 1968
 Children of God – album degli Swans del 1987
 Children of God – romanzo di Mary Doria Russell del 1998
 Children of God – film documentario televisivo del 1994 diretto da John Smithson
 Children of God – film documentario del 2008 diretto da Yi Seung-jun
 Children of God – film drammatico del 2010 diretto da Kareem J. Mortimer